Vĩnh Tân (Sóc Trăng)
 Vĩnh Tân (Bình Thuận)
 Vĩnh Tân (Bình Dương)
 Vĩnh Tân (Đồng Nai)
 Vĩnh Tân (Quảng Trị)
 Vĩnh Tân (Thanh Hóa)